Ел Истле има више значења:

 Ел Истле (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Истле (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Истле (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Истле (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Истле (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику